Das Lebanese Olympic Committee wurde 1947 gegründet und 1948 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten vier Sportler aus dem Libanon vier olympische Medaillen bei den Sportwettbewerben erringen. Insgesamt konnten die Sportler des Landes zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewinnen.

Medaillengewinner

Olympische Sommerspiele

Gewichtheben 
 Mohamed Tarabulsi
 München 1972: Silbermedaille „67,5 bis 75 Kilogramm Männer“

Ringen 
 Hassan Bchara
 Moskau 1980: Bronzemedaille „griechisch-römischer Stil, über 100 Kilogramm Männer“
 Zakaria Chihab
 Helsinki 1952: Silbermedaille „griechisch-römischer Stil, 52 bis 57 Kilogramm Männer“
 Khalil Taha
 Helsinki 1952: Bronzemedaille „griechisch-römischer Stil, 67 bis 73 Kilogramm Männer“

Olympische Winterspiele 
Bisher gibt es noch keine Olympiamedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen aus dem Libanon.

Libanon
!Medaillengewinner